Янес — фамилия.
 Янес, Евгений Александрович (род. 1957) — советский прыгун на батуте, Заслуженный мастер спорта СССР, первый советский чемпион мира.
 Янес, Лайне (более известна под фамилией Рандъярв; род. 1964) — эстонский политический деятель.
 Диас Янес, Агустин (род. 1950) — испанский режиссёр и сценарист.